Juan José Castelli (1764–1812) – argentyński prawnik, jeden z przywódców rewolucji majowej 
 Juan José Castelli – miasto w Argentynie, w prowincji Chaco